Гжицкий () — украинская фамилия. Известные носители:

 Гжицкий, Владимир Зенонович (1895—1973) — украинский советский писатель, публицист, переводчик, мемуарист.
 Гжицкий, Степан Зенонович (1900—1976) — советский учёный в области ветеринарии, член-корреспондент АН УССР, академик Украинской академии сельскохозяйственный наук, заслуженный деятель науки УССР.